La nazionale di pallavolo maschile del Kenya è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Kenya ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Kenya.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Kenya